Polydimethylsiloxaan (chemische stof)
Plant Design Management System (softwarepakket)
Patiënt Data Management Systeem
Product Data Management Systeem